Oldrichov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Oldřichov (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 
 Oldřichov (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar